Moacir Silva pode se referir a:
 Moacir Silva (músico)
 Moacir Silva - um bispo católico

Desambiguação